Jeruzal hace referencia a dos localidades de Polonia:

 Jeruzal (condado de Białobrzegi); o
 Jeruzal (condado de Mińsk).